La sigla VDV puede referirse a:

 Las Tropas Aerotransportadas de Rusia (abreviado "VDV", en cirílico ВДВ); 
 El futbolista neerlandés Rafael van der Vaart; o
 El grupo de rap español Violadores del Verso.